Uspallata Pass är ett sadelpass i Argentina. Det ligger i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Buenos Aires. Uspallata Pass ligger  meter över havet.

Terrängen runt Uspallata Pass är mycket bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Uspallata Pass. Runt Uspallata Pass är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Puente del Inca,  km öster om Uspallata Pass. 

Trakten runt Uspallata Pass är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Argentina
Kontrollbehov inkommande wikilänkar